— японский топоним, фамилия и название

Топоним 
 Тоса — город в префектуре Коти, Япония.
 Тоса — уезд в префектуре Коти, в котором расположены посёлок Тоса и село Окава
 Тоса — посёлок в уезде Тоса.
 Тоса — историческая провинция в Японии.
 Тоса — княжество в феодальной Японии.
 Тоса-Синдэн — дочернее княжество Тоса-хана.
 Тоса — залив Филиппинского моря на острове Сикоку.

Название 
 Тоса-ину — порода собак, японский мастиф.
 Школа Тоса — школа живописи в Японии (XIV—XIX вв.)
 Тоса Мицуёси — японский художник, представитель школы Тоса.
 Тоса Мицуоки — японский художник, представитель школы Тоса. Сын Тосы Мицунори.
 «Тоса» — нереализованный тип линейных кораблей японского императорского флота.
 Тоса — линейный корабль типа «Тоса»
 Тоса-никки («Путевые заметки из Тоса») — произведение японской литературы X века
 Диалект тоса — диалект японского, распространённый в префектуре Коти

Прочее 
 Тоса — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Гуарда.

См. также 
 ТОС